Гришки — название населённых пунктов:

Россия 
 Гришки — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Гришки — до 1966 г. название деревни Заболотье в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.

Украина 
 Гришки — село в составе города Донецк Донецкой области.
 Гришки — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Гришки — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Гришки — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Гришки — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.